116  peut être principalement un nombre : 116 (nombre) ou une date : 116 et son opposé 116 av. J.-C..

Significations secondaires 
116  peut aussi faire référence à :
une ligne de bus : 
 Ligne 116.

une coordonnée : 
 116e méridien ouest  
 116e méridien est.

une unité militaire : 
 d'infanterie
 d'infanterie territoriale

Homonymie de nombre